J47 steht für:

 Bronchiektasie, in der Medizin sackförmige oder zylindrische Ausweitungen der Atemgangswege nach dem ICD-10-Code
 General Electric J47, ein Strahltriebwerk
 den Johnson-Körper J47, die verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde

Abkürzung